Der Ogbe Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 28. November bis 11. Dezember 1988 in Ogbe, einer Siedlung in Nigeria, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Der Franzose Jean-Philippe Fleurian setzte sich im Einzelfinale gegen den Lokalmatador und Vorjahressieger Nduka Odizor glatt mit 6:3 und 6:3 durch. Die beiden Finalisten des Einzels traten als Doppel an und gewannen dort das Endspiel gegen Frank Rieker aus Deutschland und John Schmitt aus den USA.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Ogbe
Imo